Соревнования по дзюдо среди мужчин в категории до 100 кг на летних Олимпийских играх 2020 года прошли 29 июля на арене «Ниппон Будокан». В соревнованиях приняли участие 27 спортсменов из 27 стран.

Олимпийским чемпионом 2016 года в данной дисциплине являлся чех Лукаш Крпалек, который перешёл в категорию свыше 100 килограммов.

Золотую медаль завоевал японец Аарон Вольф, который перед Олимпийскими играми был вторым в рейтинге. Серебряную медаль завоевал кореец Чо Гу Хам, занимавший в рейтинге четвёртое место. Бронзовые медали выиграли представитель сборной ОКР Нияз Ильясов (седьмой в рейтинге), победивший в матче за бронзу лидера рейтинга грузина Варлама Липартелиани, и португалец Жорже Фонсека (3-е место в рейтинге), оказавшийся сильнее канадца Шади Эль Нахаса.

Медалисты

Квалификация 
По правилам соревнований, от каждой страны может участвовать только один дзюдоист.

Япония как страна-хозяйка Олимпийских игр получила право без квалификации представить одного дзюдоиста. Основная квалификация на Олимпийские игры проходила на основе рейтинга от 28 июня 2021 года. Окончательное решение Международная федерация дзюдо приняла 5 июля.

Помимо 18 дзюдоистов, прошедших на Олимпиаду по рейтингу, также получили квоту три европейца: белорус Никита Свирид, латвиец Евгений Бородавко и венгр Миклош Цирьенич; два азиата: пакистанец Хуссейн Шах Шах и представитель ОАЭ Иван Ремаренко, а также Тевита Такаяма из Фиджи.

Сетка

Турнир

Утешительный раунд

Примечания